Пирдоп () — город в Болгарии. Находится в Софийской области, центр общины Пирдоп. Население города составляет 6759 человек (2022).

Город находится в 80 км от Софии; расположен в юго-восточной части Златицко-Пирдопской котловины.

Политическая ситуация 
Кмет (мэр) общины Пирдоп — Антоанета Георгиева Илиева (Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ)) по результатам выборов 2007 года в правление общины.

Города-побратимы 
  - Егорьевск, Россия

Известные уроженцы  
 Андреев, Веселин  (1918—1991) — болгарский прозаик, эссеист, поэт, публицист. Заслуженный деятель культуры БНР (1965). Герой Социалистического Труда БНР (1978). Общественно-политический деятель.

Примечания 

Города Софийской области